Fondo de Solidaridad puede referirse a:

 Fondo de Solidaridad, un fondo público de becas de Uruguay. 
 Fondo de Solidaridad, un ente público de Ecuador.
 Fondo de Solidaridad e Inversión Social, un ente público de Chile.